Малви:
 Малви, Лаура — британская феминистка, теоретик кино.
 Малви, Шинейд — полу-профессиональная певица и стюардесса из Ирландии.
 «Малви Футзал» — бразильский мини-футбольный клуб из города Жарагуа-ду-Сул, штат Санта-Катарина.